Le terme crise du gaz ou crise du gaz naturel peut renvoyer au :
 Conflits gaziers russo-ukrainiens ;
 Différend sur le prix du gaz entre la Russie et la Biélorussie à la fin de 2006.